Франсиско Арсе е парагвайски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 61 мача за националния отбор на Парагвай.

Външни препратки 
 National Football Teams
 RSSSF

Парагвайски футболисти